
Stari grad je lahko:

Grad v Sloveniji 

 Stari grad ali tudi Grad Celje
 Stari grad ali tudi Grad Kamnik
 Stari grad ali tudi Grad Ostri vrh in Grad Sostro
 Stari grad ali tudi Grad Smlednik
 Stari grad ali tudi Grad Vipava
 Stari grad ali Grad Višnja Gora 
 Stari grad (Zagrad) pri Otočcu
 Grad Lanšprež (stari grad)
 Stari Grad Polhov Gradec

Naselje 

 Stari Grad
 Starigrad

Glej tudi 

 Grad (razločitev)
 Novi grad

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška